Firpo ist der Familienname folgender Personen:

 Guillermo Firpo (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
Júnior Firpo (* 1996), dominikanisch-spanischer Fußballspieler
 Luis Firpo (1894–1960), argentinischer Boxer
 Roberto Firpo (1884–1969), argentinischer Tango-Musiker